Born to Be Bad (1934), een film onder regie van Lowell Sherman
Born to Be Bad (1950), een film onder regie van Nicholas Ray